St. Sigmund ist der Name folgender geographischer Objekte:

 St. Sigmund im Sellrain, Gemeinde in Tirol, Österreich
 St. Sigmund (Gemeinde Spittal), Ortschaft von Spittal an der Drau, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 St. Sigmund (Kiens), Fraktion der Gemeinde Kiens in Südtirol, Italien

Siehe auch:

 Sigismund (Burgund) (auch Sigmund; † 523/524), burgundischer König und Heiliger der katholischen Kirche